Кыргызы, может означать:
 Кыргызы — вариант написания этнонима «киргизы», возникший под влиянием киргизского языка.
 Енисейские кыргызы (древние кыргызы) — древний тюркский народ, проживавший в районе Саяно-Алтая.

См. также